W Rumunii
 Bucșani – gmina w okręgu Giurgiu
 Bucșani – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Bucșani
 Bucșani – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ionești